Skandia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Skandia Township (Michigan)
 Skandia Township (Minnesota)
 Skandia Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Scandia Township